Brayton kan syfta på följande:
 Brayton, England, ort i North Yorkshire, England, Storbritannien
 Brayton, Iowa, ort i USA